Llista dels 472 municipis del departament francès del Charente Marítim (17).

Charente Maritim